Шахманово — топоним в России:

 Шахманово — село, Нижегородская область, Большемурашкинский район.
 Шахманово — деревня, Рязанская область, Рязанский район.